L'édition 2022 du tournoi de tennis de Concord se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Coco Vandeweghe remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Bernarda Pera, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Varvara Flink et Coco Vandeweghe.

Faits marquants

Forfaits 
  Vitalia Diatchenko, remplacée par  Caty McNally
  Ekaterine Gorgodze, remplacée par  Varvara Flink
  Anna Kalinskaya, remplacée par  Renata Zarazúa
  Tamara Korpatsch, remplacée par  Mariam Bolkvadze
  Ann Li, remplacée par  Astra Sharma
  Daria Snigur, remplacée par  Wang Qiang
  Wang Xiyu, remplacée par  Moyuka Uchijima

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Coco Vandeweghe remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale sa compatriote Bernarda Pera.

La paire Varvara Flink / Coco Vandeweghe remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Concord
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Concord
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022